Een verkeersweg:
 N396 (België)
 N396 (Frankrijk)
 N396 (Nederland), zie Provinciale weg 396
 N396 (Zwitserland)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing